Ван Дорт:

 Ван Дорт, Хенк (1885—1939) — нидерландский футболист.
 Ван Дорт, Ян (1889—1967) — нидерландский футболист.